

 Rage (hype), een soort hype

Computerspellen
 Rage (computerspel), een computerspel uit 2011
 Rage 2, een computerspel uit 2019
 Rockstar Advanced Game Engine, een game-engine

Muziek
 Rage (Duitse band)
 Rage Against the Machine
 Rage (album) (1996), het eerste album van de Braziliaanse band Abhorrent
 The Rage (Britse band)

Literatuur
 Razernij (boek), een boek van Stephan King

Film en televisie
 The Rage (1997), een Amerikaanse actiefilm uit 1997
 The Rage: Carrie 2, een Amerikaanse horrorfilm uit 1999
 The Rage (2007), een Amerikaanse horrorfilm uit 2007
 The Rage (2008), een Italiaanse film uit 2008
 Rage (2009), een Amerikaanse film uit 2009
 Rage (2014), een Amerikaanse film uit 2014